GPG est un sigle qui peut désigner :
 GNU Privacy Guard, l'implémentation GNU du standard OpenPGP ;
 Greenwood Publishing Group, une maison d'édition américaine.